K-9000 steht für:
 K-9000: A Space Oddity, Animationsfilm von Robert Mitchell (Animator) (1968)
 Kirowez K-9000, russische Landmaschine